La saison 1971-1972 du Montpellier LSC a vu le club évoluer en Division 2 pour la seconde saison consécutive.

Après un bon début de championnat dans le groupe C de seconde division, le club héraultais va s'effondrer pour terminer à la  du championnat, et va même connaître une relégation administrative à la suite des ennuis financiers que connaissent les dirigeants.

En Coupe de France, les pailladins vont atteindre les trente-deuxièmes de finale de la compétition sans réaliser de grands coups d'éclat face à des équipes de division inférieure.

Déroulement de la saison

Inter-saison

Championnat

Coupes nationales

Joueurs et staff

Effectif

Transferts

Rencontres de la saison

Matchs amicaux

Division 2

Coupe de France

Statistiques

Statistiques collectives

Statistiques individuelles

Autres statistiques

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 

 Le MLSC 1971-1972 sur footballdatabase.eu

Saison du Montpellier Hérault Sport Club
Montpellier